Amanti imperiali (Kronprinz Rudolfs letzte Liebe) – film austriaco del 1956 diretto da Rudolf Jugert
Il destino di un principe (Kronprinz Rudolfs letzte Liebe) – film per la televisione del 2006 diretto da Robert Dornhelm